Washington Open 2018,  właśc. Citi Open 2018 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 w sezonie 2018 z cyklu Washington Open rozgrywany w dniach 30 lipca–5 sierpnia w Waszyngtonie na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 146 815 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 w Stanach Zjednoczonych